«Mama» (стилизовано как «MAMA») — песня американского хип-хоп-исполнителя 6ix9ine с его дебютного студийного альбома Dummy Boy (2018) при участии Ники Минаж и Канье Уэста. Съемки музыкального клипа были начаты, но так и не были завершены.

Музыкальное видео 
Клип на песню снимался в Беверли-Хиллз, но так и не был завершён из-за стрельбы на съёмочной площадке, хоть никто из артистов не пострадал. Под камеры видеонаблюдения попал момент стрельбы на площадке. С тех пор клип не упоминался ни 6ix9ine, ни кем-либо из его команды, что указывает на то, что он был уничтожен.

Коммерческий успех 
Песня дебютировала под номером 68 в UK Singles Chart после выхода Dummy Boy. В течение той же недели она достигла 43 позиции в американском чарте Billboard Hot 100 и 51 позиции в Canadian Hot 100 и достиг высшей позиции под номером 16 в Канаде на следующей неделе. Песня достигла наивысших позиций в Словакии, заняв 11-ю позицию в Singles Digitál Top 100.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2018 года
Песни 6ix9ine
Песни Канье Уэста
Песни Ники Минаж
Песни, спродюсированные Murda Beatz
Песни, написанные 6ix9ine
Песни, написанные Consequence
Песни, написанные Канье Уэстом
Песни, написанные Murda Beatz
Песни, написанные Ники Минаж